L'International Lawn Tennis Challenge 1938 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 33ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 25 nazioni: 21 nella zona europea e 4 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia, nel challenge round che si è disputato al Germantown Cricket Club di Filadelfia negli Stati Uniti dal 3 al 5 settembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1938
 1938